Breedsnuithalfmaki
 Gouden halfmaki
 Grijze halfmaki